Philip Davis ou Phil Davis peut référer à :

 Phil Davis (1906-1964), dessinateur américain ;
 Philip J. Davis (1923-2018), mathématicien américain ;
 Philip Davis (né en 1951), homme d'État bahaméen ;
  (né en 1952), homme politique australien ;
 Phil Davis (né en 1953), acteur anglais ;
 Phil Davis (né en 1984), pratiquant américain d'arts martiaux mixtes ;
  (né en 1990), joueur australien de football australien.